Charles Grandison Finney puede referirse a:
Charles Finney (1792-1875), predicador evangélico estadounidense.
Charles G. Finney (1905-1984), escritor estadounidense.